Rakottyástelep, Bákó megye
 Rakottyás (Románia), Hargita megye
 Rekettyés-csúcs, Kelemen-havasok